«Вояджер» (, мандрівник) — може означати:

Транспорт 
 Chrysler Voyager — автомобіль, мінівен, що випускається корпорацією Chrysler.
 HMAS Voyager (D31) — військовий корабель, ескадрений міноносець типу «W» Королівського військово-морського флоту Великої Британії та Королівського австралійського ВМФ за часів Другої світової війни.
 Voyager of the Seas — круїзне судно, що перебуває у власності компанії «Royal Caribbean Cruises Ltd.» та експлуатується оператором «Royal Caribbean International».
 Rutan Voyager, модель 76 — перший літак, який здійснив безпосадковий навколосвітній політ без дозаправки.
 Airbus A330 MRTT, у Великій Британії позначений як Voyager — літак-заправник, побудований на базі Airbus A330-200.

Наука 
 Вояджер — назва космічної програми НАСА і автоматичних зондів, запущених у її рамках:
 Вояджер-1
 Вояджер-2

Художні твори 
 «Зоряний шлях: Вояджер» — американський науково-фантастичний телесеріал.

Багатозначні терміни